Philips může být:

 Philips – nizozemský elektrotechnický koncern a značka elektrotechnických výrobků + hudební vydavatelství
 Philips Plaque – hokejová trofej pro juniory
 Philips Stadion v nizozemském Eindhovenu
 Philips Records – hudební vydavatelství

příjmení
 Anton Philips (1874–1951) – nizozemský podnikatel
 Gerard Philips (1858–1942) – nizozemský fyzik, vynálezce a průmyslník

Související články 
 Phillips